é um jogo de scrolling shooting vertical para o console Mega Drive da Sega. Os jogadores controlavam Verytex, uma nave espacial futurista, em sua jornada para proteger a humanidade contra ondas de inimigos em seis níveis diferentes.

História 
Ocorrendo no futuro, a humanidade finalmente desenvolveu a tecnologia para sair da Terra e manter numerosas colônias. Vários planetas foram descobertos e colonizados pelo homem, mas nenhum deles havia estabelecido qualquer existência extraterrestre antes da colonização. A colônia planetária mais próspera havia sido estabelecida no planeta Syracuse, onde a tecnologia humana (e aparentemente a linguística) floresceu. No entanto, um pedido de socorro veio de Syracuse, alegando que a nau capitânia de suas forças armadas, a Aphrodite, iniciou uma violenta rebelião contra o povo e seus passageiros se recusaram a fazer qualquer exigência ou razão. O jogador é enviado do quartel general no meio do espaço para o planeta Syracuse no caça estelar Verytex para parar a batalha e encontrar sua verdadeira causa.

Jogabilidade 
Verytex tem um sistema de armas fácil de aprender com três armas e três níveis de power-up para cada um, ícones para pegar escudo e a opção de mudar a velocidade da nave para três níveis. Os jogadores tiveram que lutar contra inimigos aparentemente robóticos através de seis longos níveis e enfrentar um chefe no final de cada um com o ocasional mini-chefe entre eles. Verytex era um dos muitos Shoot em 'Ups com um sistema de checkpoint envolvido; é frequentemente criticado por ter longos períodos de quase dois minutos em níveis, lutando contra as mesmas ondas de inimigos novamente com pouca diferença nos padrões de ataque. Muitas vezes, essas seções são mais longas que o restante do nível. Eles lideram o chefe, e quando você perde uma vida contra o chefe, você deve reiniciar a seção de dois minutos novamente. Verytex também tinha um número limitado de vidas para o jogador usar sem bônus de estender, mas uma opção Continuar estava disponível no Menu Principal.

Entre os ícones de pegar, o jogador tinha uma escolha de três armas, uma arma lateral e um escudo. A arma padrão da nave é o Normal Shot, uma arma Vulcan básica de disparo direto que se espalha em cinco direções com parte da extensão vindo de trás da nave. Há também o Beam Shot que duplica na contagem de tiros e cresce em tamanho uma vez atualizado e o Boomerang Shot, uma arma do tipo "onda" que é disparada do lado da nave, uma vez totalmente atualizada.

Jogos eletrônicos de ficção científica
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Japão
Jogos eletrônicos de 1991
Jogos eletrônicos para um jogador
Jogos exclusivos para Mega Drive
Jogos para Mega Drive
!Artigos com texto em japonês